Modestia ist:
 lateinisch für Bescheidenheit
 (370) Modestia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 ein Synonym für Roxita, eine Schmetterlingsgattung in der Familie der Crambidae (Rüsselzünsler)

Siehe auch: Modest, Modestas, Modesto (Begriffsklärung), Modestus, Pluralis modestiae